Karrajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Karrajärvi (Gällivare socken, Lappland, 743056-176012), sjö i Gällivare kommun, 
Karrajärvi (Gällivare socken, Lappland, 745690-174962), sjö i Gällivare kommun,  (23,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn